Пулыб может означать:

Топонимы 

 Пулыб (Большой Пулыб) — деревня в Андрейшурском сельском поселении Балезинском районе Удмуртии.
 Малый Пулыб — бывшая деревня в Андрейшурском сельском поселении Балезинском районе Удмуртии.

См. также 

 Пулыбка — река в Балезинском районе Удмуртии.